Název Košice má více sídel:
 Košice – město na Slovensku

 Košice (okres Kutná Hora) – obec v okrese Kutná Hora
 Košický potok – potok, přítok říčky Vrchlice

 Košice (okres Tábor) – obec v okrese Tábor
 Košice (potok) – potok, přítok Ondřejnice
 Košice (loď) – námořní loď Československa

Podobný název mají
 Kosice – obec v okrese Hradec Králové